Filippinernas damlandslag i fotboll representerar Filippinerna i fotboll på damsidan. Dess förbund är Philippine Football Federation (Filippinernas fotbollsförbund).

Se även 
 Filippinernas herrlandslag i fotboll

Referenser

Noter 

Fotboll i Filippinerna
Fotbollslandslag